Mark Kelly puede referirse a:

 Mark E. Kelly, astronauta y política estadounidense, y candidato exitoso para el Senado de los Estados Unidos en Arizona. 
 Mark Kelly, tecladista irlandés de la banda Marillion.